Cumulospora är ett släkte av svampar. Cumulospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cumulospora